Schürholz ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Schürholz (1893–1972), deutscher Kaufmann und Politiker (Zentrum/CDU)
 Franz Schürholz (1894–1987), Wirtschaftspädagoge, Mitglied im Hohenrodter Bund
 Paula Schürholz (* 2002), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Schürholz steht für:
 Schürholz (Drolshagen) ist ein Stadtbezirk von Drolshagen
 Hotel Schürholz, heute eine Gaststätte in Drolshagen